Encode (с  «зашифровывать, кодировать»):

 Связано с понятием «код» или «кодирование»
 Encode ApS — датская компания
 Encode SA — греческая компания
 ENCODE — Энциклопедия элементов ДНК
 Encode — Драм-н-бейс исполнитель

См. также 

 Character encoding — набор символов
 Encoding (память)
 Encoder — шифратор (электроника)